Ян Гресхофф (; *15 декабря 1888, Нив-Гелвут — 19 марта 1971, Капстад) — нидерландский журналист, писатель, поэт и литературный критик. Лауреат Нидерландской премии Константина Гюйгенса («Constantijn Huygensprijs», 1896).

Биография 
Гресхофф начал работать журналистом в 1908 году, в том числе в периодических изданиях «Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage» и еженедельнике «De Hofstad». От 1916 года работал в художественный редакции «De Telegraaf». В 1920—23 годах он был редактором «Nieuwe Arnhemse Courant». Затем он начал работать свободным журналистом и корреспондентом.

Самой известной поэзией Гресхоффа является «Liefdesverklaring».

Литературный дебют Гресхоффа — «Lumen», сборник стихов на основе сценария балета.

Потом были много томов, включая «Aardsch en Hemelsch» (1926) и «Ikaros bekeerd» (1938). В книге «Afscheid van Europa» (1969, «Прощание с Европой») автор оглядывается в свое литературное и жизненное прошлое, в том числе приводит воспоминания о его многочисленных знаменитых друзей Адриана Роланда Голста («Adriaan Roland Holst»), Якоба Корнелиса Блума («Jakobus Cornelis Bloem») и Яна Слауэрхофа.

Бельгийский нидерландскоязычный писатель Виллем Элсхот свой роман «Kaas» (1933, «Сыр») посвятил Гресхоффу.

Некоторое время Ян Гресхофф проживал в Бельгии и Южной Африке.

Библиография (неполная) 
 1909 — «Aan den verlaten vijver»
 1910 — «Door mijn open venster…»
 1918 — «Latijnsche lente»
 1924 — «De ceder»
 1924 — «Mengelstoffen o.h. gebied der Fransche Letterkunde»
 1925 — «Dichters in het koffyhuis» (onder pseudoniem van Otto P. Reys)
 1925 — «Sparsa»
 1925 — «Geschiedenis der Nederl. letterk.» (met J. de Vries)
 1926 — «Aardsch en hemelsch»
 1926 — «Zeven gedichten»
 1927 — «De Wieken van den Molen»
 1929 — «Бий feestelijke gelegenheden»
 1928 — «Confetti»
 1930 — «Currente calamo»
 1931 — «Spijkers met koppen»
 1932 — «Janus Bifrons»
 1932 — «Mirliton»
 1932 — «Voetzoekers»
 1933 — «Pro domo»
 1934 — «Arthur van Schendel»
 1936 — «Critische vlugschriften»
 1936 — «Gedichten, 1907—1936»
 1936 — «Rebuten»
 1938 — «Ikaros bekeerd»
 1938 — «In alle ernst»
 1939 — «Steenen voor brood»
 1941 — «Fabrieksgeheimen»
 1943 — «Muze, mijn vriendin»
 1944 — «Catrijntje Afrika»
 1944 — «Het spel der spelen»
 1948 — «Zwanen pesten»
 1948 — «Gedichten»
 1948 — «Legkaart»
 1950 — «Het boek der vriendschap»
 1950 — «Grensgebied»
 1955 — «Marnix Gijsen» (met R. Goris)
 1956 — «Volière»
 1956—1958 — «De laatste dingen»
 1957 — «Bric à brac»
 1958 — «Menagerie»
 1958 — «Nachtschade»
 1958 — «Pluis en niet pluis»
 1964 — «Wachten op Charon»
 1967 — «Verzamelde gedichten 1907—1967»
 1968 — «Wind wind»
 1969 — «Afscheid van Europa»

Награды 
 1927 — Премия Амстердама («Prijs van Amsterdam»);
 1966 — Нидерландская премия Константина Гюйгенса («Constantijn Huygensprijs»).

Источники и ссылки 
 Ян Гресхофф на «www.dbnl.org» (цифровая библиотека нидерландской литературы)
 Louw, W.E.G. Jan Greshoff (1888—1971). Standpunte. Nuwe reeks 94, April 1971
 Kannemeyer, J.C. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1. Academica, Pretoria en Kaapstad Tweede druk 1984
 Kannemeyer, J.C. Die dokumente van Dertig. Jutalit Kenwyn Eerste uitgawe Eerste druk 1990
 Kannemeyer, J.C. Die Afrikaanse literatuur 1652—2004. Human & Rousseau Kaapstad en Pretoria Eerste uitgawe 2005
 Kannemeyer, J.C. Leroux: ’n Lewe. Protea Boekhuis Pretoria Eerste uitgawe Eerste druk 2008
 Knuvelder, G.P.M. Beknopt handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. L.C.G. Malmberg ‘s-Hertogenbosch Eerste uitgawe 1962
 Nienaber, P.J. et al. Perspektief en Profiel. Afrikaanse Pers-Boekhandel Johannesburg Derde hersiene uitgawe 1969
 Opperman, D.J. Wiggelstok. Nasionale Boekhandel Beperk Kaapstad Eerste uitgawe 1959
 Rijpma, E. en Rijpma, J.H. Beknopte Geskiedenis van die Nederlandse Letterkunde. Academica Pretoria en Kaapstad Vyfde druk 1971
 Steyn, J.C. Van Wyk Louw: ’n Lewensverhaal Deel I. Tafelberg-uitgewers Beperk Eerste uitgawe 1998
 Steyn, J.C. Van Wyk Louw: ’n Lewensverhaal Deel II. Tafelberg-uitgewers Beperk Eerste uitgawe 1998

Примечания 

Прозаики Нидерландов
Поэты Нидерландов
Журналисты Нидерландов